Желудово  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Желудово — упразднённая деревня в Городокском районе Витебской области.
 Желудово — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Желудово — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Желудово — деревня в Удомельском районе Тверской области.

См. также 
 Желудьево
 Желудево